Вурдала́к:
 Вурдалак — мифическое существо, живой мертвец-вампир.
 Вурдалак — имя главаря трёхсот великанов из романа Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» (в русском переводе).
 «Вурдалак» — стихотворение Александра Пушкина из цикла «Песни западных славян» (1834).
 «Вурдалак» — вторая часть фильма Марио Бавы «Три лика страха» (1963), поставленная по повести Алексея Толстого «Семья вурдалака».
 «Гоблины», или «Вурдалаки» () — комедийный фильм ужасов Луки Берковича (США, 1985).
 «Вурдалаки» — мистический триллер Сергея Гинзбурга по повести Алексея Толстого (Россия, 2017).

См. также 
 Упырь (значения)